Aroi ist der Familienname folgender Personen: 

Kenos Aroi (1942–1991), nauruischer Politiker und Präsident der Republik Nauru  
Millicent Aroi, nauruanische Diplomatin